Villegats kan avse:

 Villegats, Charente – en kommun i departement Charente i Frankrike
 Villegats, Eure – en kommun i departement Eure i Frankrike